Наступле́ние — основной вид военных (боевых) действий, основанный на атакующих действиях, в форме боёв, операций и сражений формирований вооружённых сил того или иного государства или союза государств.

Применяется для разгрома формирований противника (уничтожения (пленения) его живой силы, уничтожения (захвата) вооружения и военной техники) и овладения важными оборонительными районами, рубежами и объектами на территории занятой противником.

Роль наступления в ведении боевых действий 
179. Наступление проводится в целях разгрома противостоящего противника, овладения назначенным объектом и создания условий для ведения последующих действий. Оно заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, стремительном продвижении войск в глубину его боевого порядка, уничтожении и пленении живой силы, захвате вооружения, техники и различных объектов. Под разгромом понимается нанесение противнику такого ущерба, при котором он теряет способность к сопротивлению.Личный состав взвода (отделения, танка), используя результаты огневого поражения противника, должен вести наступление с полным напряжением сил, непрерывно днем и ночью, в любую погоду и в тесном взаимодействии с другими подразделениями разгромить противостоящего противника.
В соответствии с военными доктринами большинства государств и военных блоков, наступлению, как виду военных (боевых) действий, отдаётся предпочтение, по отношению к оборонительным военным (боевым) действиям.

Наступление заключается в нанесении по противнику ударов различными боевыми средствами на суше, в воздухе (космосе), в океане (на море) и в информационном пространстве, уничтожении основных группировок его войск (сил) и решительном использовании достигнутого успеха путём стремительного продвижения своих войск (сил), обхода, охвата или окружения противника. Масштаб наступления может быть стратегическим, оперативным, оперативно-тактическим и тактическим.

Наступление ведётся с полным напряжением сил, в высоком темпе, безостановочно днём и ночью, в любую погоду и на любой местности при тесном взаимодействии всех формирований (подразделений, частей, соединений и объединений).

В процессе наступления войска (силы) захватывают инициативу и навязывают свою волю противнику. Целью наступления является достижение определённого успеха, для закрепления которого возможен переход к обороне или же — наступление на других участках фронта.

Виды наступлений 
Разновидностями наступления в оперативном и тактическом масштабах являются преследование, а в стратегическом и оперативно-стратегическом масштабах — контрнаступление, воздушное наступление, артиллерийское наступление.

Наступление может вестись на обороняющегося противника, на наступающего, на контрнаступающего, либо отходящего.
При наступлении на обороняющегося противника существует два способа наступления:
 из положения непосредственного соприкосновения с противником;
 с ходу.

Наступление на отходящего противника осуществляется путём преследования, если же противник наступает, то оно осуществляется с ходу.

Кульминационный пункт наступления 

По мере наступления силы наступающей стороны сравнительно быстро ослабевают (в частности, из-за необходимости удерживать всё более растянутые линии снабжения и распыления сил для этого); ситуация для обороняющейся стороны обычно более благоприятна (линии снабжения укорачиваются, спланированное отступление позволяет сконцентрировать силы).

Из-за этих факторов, если наступающие силы не могут или не планируют одержать стратегическую, окончательную, победу, а обороняющиеся не уклоняются от боя, при продолжении наступления может наступить момент, когда перевес сил оказывается на стороне обороняющихся. Это явление было подмечено ещё Клаузевицем в его труде «О войне»; он назвал его кульминационным пунктом наступления.

Искусство военачальника состоит в том, чтобы достичь целей наступления до того, как возникнет кульминационный пункт. В случае продолжения наступления после кульминационного пункта возможна контратака противника и катастрофа, так как реакция в такой ситуации «обычно значительно превосходит силу предшествовавшего ей удара» (Клаузевиц).

Руководство армии США FM 100-5 («Операции») явно требует от атакующего командира осознать приближение кульминационного пункта и перейти к обороне, пока он ещё сам может выбирать время и место для неё.

Роль численного соотношения в наступлении 
Считается, что при равных технических условиях, в тактическом позиционном бою, для эффективного наступления, силы наступающего должны численно превосходить силы обороняющегося не менее чем в три раза. Соответственно, обороняющийся может продолжительное время сдерживать наступление противника, численно превосходящего до трёх крат. Это связывают с разницей в боевых возможностях подразделений, в зависимости от обороны или наступления. Так, например, полевой устав армии США рекомендует для достижения цели наступления на направлении главного удара создавать не менее чем 6-кратное превосходство над обороняющимся в силах и средствах. Для отражения наступления в подобных условиях необходимо добиться такого положения, чтобы в динамике обороны указанное соотношение было снижено и не превышало 2-3:1 в пользу наступающего и чтобы в результате он не мог продолжать наступление.

В то же время в манёвренном бою, наступающий свободен в выборе места и времени нанесения ударов, у него инициатива и способность на главных направлениях (участках прорыва) создавать значительное превосходство в силах и средствах (превышающие 2-3-кратное). Что в свою очередь нивелирует роль численного соотношения.

Наступление формирований 
Ширина наступления, по фронту, и глубина наступления различных формирований различна, в зависимости от вооружённых сил государства или союза государств, местности, природно-климатических условий и других факторов.

Согласно уставам и наставлением тех или иных ВС определены следующие порядки наступления:

мсо (мпо) 
Мотострелковое отделение (мсо) ВС Союза ССР, в пешем порядке, наступает на фронте до 50 метров, Боевой порядок — цепь. Расстояние между военнослужащими 4 — 6 метров.

мсв (мпв) 
Мотострелковый взвод (мсв) ВС СССР, в пешем порядке и в пешем порядке за танком наступает на фронте до 300 метров, на БМП и на БМП за танком, до 200 метров. Боевой порядок мотострелкового взвода в линию отделений или в линию машин.

тв 
Танковый взвод (тв) наступает на фронте до 300 метров.

мср (мпр) 
Мотострелковая (пехотная) рота (мср), в пешем порядке и в пешем порядке за танками наступает на фронте до 600 метров, на БМП и на БМП за танками, до 400 метров. Боевой порядок мотострелковой роты, в линию взводов или в линию машин.

мсб (мпб) 
Мотострелковый (пехотный) батальон (мсб), в пешем порядке и в пешем порядке за танками наступает на фронте до 1 000 метров, или до одного километра, на БМП и на БМП за танками, до 800 метров.

мсп (мпп) 
Мотострелковый (пехотный) полк (мсп), в пешем порядке и в пешем порядке за танками наступает на фронте до 2 000 метров или, до двух километров, на БМП и на БМП за танками, до 1 000 метров.

мсбр (мпбр) 
Мотострелковая (пехотная) бригада (мсбр), в пешем порядке и в пешем порядке за танками наступает на фронте до трёх километров, на БМП и на БМП за танками, до 1 500 метров.

тбр 
Танковая бригада (4-х батальонного состава) Германской армии наступает по фронту до 2 — 4 километров, глубина наступления тбр составляет до 3 — 5 километров.

мсд (мпд) 
Мотострелковая (пехотная) дивизия (мсд (мпд)), в пешем порядке и в пешем порядке за танками наступает на фронте 4 — 5 километров. При фронтальном наступлении на противника, занимающего укреплённые позиции, ширина полосы наступления мсд, действующей на главном направлении, обычно не превышает величины три километра.

Стрелковый корпус (ск) 
Стрелковый (армейский, пехотный) корпус (ск (ак, пк)) Германской армии наступает на фронте до 10 — 12 километров.

Армия (А) 
Армия (А) наступает на фронте до 20 — 25 километров.

Фронт (Ф) 
Ширина наступления Фронта (Ф) до 40 — 50 километров.

См. также 

 Наступление Северо-Западной армии осенью 1919 года
 Наступление советских войск на Правобережной Украине

Примечания

Литература 
 Временный полевой устав Красной Армии (ПУ-36), 1936 год;
 Полевой устав РККА (ПУ-39), 1939 год.;
 Полевой устав Красной Армии (ПУ-40), 1940 год;
 И. М. Токарев, «Тактический справочник по германской армии» — : Военное издательство НКО СССР, 1940 год. — 80 стр;
 Проект полевого устава Красной Армии (ПУ-41), 1941 год;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Москва (М.), Военное издательство (ВИ), 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах;
 К. М. Чирков, «Мотострелковый взвод в бою», 1966 год;
 Боевой устав Сухопутных войск (БУСВ), часть II (батальон, рота), М., Военное издательство, 1989 год;
 Учебник, «Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск», М., Военное издательство, 1989 год;
 «Командир подразделения в бою», М., 1990 год;
 
 Наставление по войсковому тылу, М., Воениздат (ВИ);

Ссылки 

 Сайт милитера, И. М. Токарев, «Тактический справочник по германской армии».
 Боевой устав Сухопутных войск (взвод, отделение, танк).

 

Военное искусство
Виды военных действий